Gli Unmask sono un gruppo musicale italiano originario di Roma. La loro musica fonde atmosfere progressive rock con suggestioni ambient e psichedeliche. Partita inizialmente sulla scia di un rock alternativo, ispirato dal neo progressive e dal metal, con il secondo album la band si è contaminata anche di influenze post-rock, creando un sound dallo stampo moderno e originale.

Storia del gruppo
Nati nel 2006 gli Unmask sono una rock band italiana, di Roma, con influenze alternative, progressive metal, e art-rock, composta da Ignazio Iuppa (voce e synth), Claudio Virgini (chitarra), Daniele Scarpaleggia (basso) e Dario Santini (batteria) con all’attivo 2 album e un’intensa attività live.

Il 3 agosto 2010 pubblicano il primo full length: “Sophia Told Me”, un disco composto di 10 tracce inedite, molto eterogenee tra loro ma dalle quali emerge già con personalità il sound che caratterizzerà la band. L’album è un concept che racconta un dialogo interiore con “Sophia”, personificazione della conoscenza e della consapevolezza di sé. L’artwork della copertina è stato realizzato dal graphic designer iraniano Sam Moshaver che ha interpretato il concept del disco.

L’album, distribuito da “Believe Digital”, cattura da subito l’attenzione di riviste e webzine italiane ed internazionali ed entra in rotazione su emittenti radiofoniche di settore. Particolare successo riscuote sul web il videoclip del singolo estratto “Be Twin(s)” grazie anche all’interpretazione dell’attrice italiana Debora Antonaci.

Nel 2013, in occasione del quindicennale dell’uscita del singolo Teardrop dei Massive Attack, gli Unmask decidono di rendere tributo al celebre brano, pubblicando una cover rivisitata con inedite sonorità post-progressive. Il videoclip del singolo ha collezionato oltre 100.000 visualizzazioni dopo appena un mese dall’uscita.

Dopo anni di intensa attività live che vedono gli Unmask condividere il palco con artisti nazionali ed internazionali come Tides From Nebula e Crash of Rhinos, nel 2016 tornano in studio per registrare il loro secondo album.

Il 17 novembre 2017, esce in tutti i digital store “One Day Closer”, un full-length dal sound caldo ed intimo, frutto della scelta artistica, a detta della band, di riscoprire, nell’epoca del digitale, synth analogici e amplificatori valvolari. Le 10 tracce che compongono il disco evidenziano un approccio più maturo e meno barocco nella composizione ma in continuità con il groove e la melodia che da sempre li caratterizza. L’album è stato edito, registrato e mixato dalla società di produzione M.I.L.K. - Minds In a Lovely Karma (Roma), masterizzato presso il Fluid Mastering (Londra) e distribuito da Believe Digital.
One Day Closer non è un concept album come Sophia Told Me, ma c’è un fil rouge che lega i testi dei brani: lo scorrere del tempo e la sua influenza sulla percezione del passato, del quotidiano e sulle aspettative future. 
Dal disco sono stati estratti i singoli: Flowing, Memento e Ancien Régime. Il videoclip di Flowing, realizzato con la partecipazione dell’attore italiano Cristiano Omedè, è stato pubblicato in anteprima esclusiva su Rollingstone.it. “Memento” e “Ancien Régime” sono stati diffusi, tra gli altri, da ilmessaggero.it e repubblica.it.

Nel 2018 la band intraprende un tour promozionale in Italia e in Europa centrale con date in Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca, dividendo il palco con artisti della scena progressive rock internazionale come i Kingcrow.

Membri del gruppo
 Ignazio Iuppa - voce, synth
 Claudio Virgini - chitarra
 Daniele Scarpaleggia - basso
 Dario Santini - batteria

Discografia

Album
 2017 - One Day Closer 
 2010 - Sophia Told Me

Singoli
 2017 - Memento
 2017 - Flowing
 2013 - Teardrop - Massive Attack cover

Partecipazione a compilation
 2011 - Sotterranea 2011

Note
1. Flowing in anteprima su Rolling Stone
2. Ancien Régime in esclusiva per Repubblica.it
3. Memento su Il Messaggero
4. Intervista Unmask su Tuttorock
5. Excite Musica: il tributo a Teardrop degli Unmask
6. Recensione "Sophia Told Me" su Melodicamente

Collegamenti esterni

Gruppi musicali italiani
Gruppi musicali rock progressivo
Gruppi musicali neoprogressive
Gruppi musicali rock alternativo
Gruppi musicali progressive metal